Неда́чин — русская фамилия. В основе фамилии — слово неудача.

Персоналии 
Мужчины:
 Недачин, Василий Павлович (1863 — 1936) — русский педагог.
 Недачин, Семён Васильевич (1884 — после 1938) — военный востоковед, журналист, контрразведчик.